Uda peut désigner :

Toponyme 
 Uda, une commune située en Roumanie ;
 Deux rivières de Russie :
Uda ou Ouda, en Bouriatie,
Uda, dans le krai de Khabarovsk ;
Uda, une ville de la préfecture de Nara, au Japon, créée le .

Patronyme 
 L'empereur Uda, un empereur du Japon.

Sigle 
Le sigle UDA peut désigner :
 l'Union des artistes, syndicat professionnel d'artistes québécois et francophones au Canada ;
 l'Ulster Defence Association, un groupe terroriste pro-britannique d'Irlande du Nord ;
 l'Université d'Auvergne, une université française située à Clermont-Ferrand au cœur de l'Auvergne ;
 l'Union des annonceurs, dans le secteur de la communication.

Divers 
 En informatique, UDA est un logiciel de compression de données des années 2000.